Лосёвая

Лосёвая (приток Берёзовки) — река в Томской области.
Лосевая (приток Еголъяха) — река в Томской области.
Лосевая (приток Киевского Ёгана) — река в Томской области.
Лосёвая (приток Шоны) — река в Красноярском крае.
Лосёвая (приток Лымбельки) — река в Томской области.